Дми́трий Вади́мович Паламарчу́к () — российский актёр театра и кино.

Биография 

Родился 22 марта 1984 года в Ленинграде в семье программистов. Окончил 127 школу с углублённым изучением английского языка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В школьные годы учился и был занят в постановках в  Театре юношеского творчества

В 2001 году с первой попытки поступил в Российский государственный институт сценических искусств (бывш. СПбГАТИ), окончил в 2006 году (факультет актёрского искусства и режиссуры - мастерская профессора Вениамина Фильштинского). 

 
Дипломная работа — роль Ромео Монтекки в спектакле «Ромео и Джульетта. Этюды о любви и ненависти» по трагедии Уильяма Шекспира в постановке Вениамина Фильштинского.

Театр 
С 2006 по 2008 год Дмитрий Паламарчук два года прослужил в труппе Александринского театра в Санкт-Петербурге, дебютировав в роли участника хора фиванских старейшин в спектакле «Эдип-царь» по пьесе Софокла (в переводе Фаддея Зелинского) режиссёра Теодороса Терзопулоса. Покинул Александринский театр по собственному желанию в 2008 году.

Дмитрий стал свободным актёром и начал сотрудничать с различными театрами. В том же году он был приглашён в театр-фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге на роль наркомана Славика в спектакле «Лерка» по пьесам Василия Сигарева в постановке Андрея Прикотенко (премьера состоялась 24 января 2009 года). Спектакль стал лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

17 ноября 2010 года Творческое объединение «Восемь в кубе» представило на сцене Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге спектакль «Левиафан» по одноимённому роману Бориса Акунина в постановке Татьяны Вдовиченко, главную роль Эраста Петровича Фандорина в котором исполнил Дмитрий Паламарчук.

С 2011 года актёр сотрудничает с Государственным драматическим театром «На Литейном», в котором играет роль Меркуцио в спектакле «Ромео и Джульетта» по одноимённой трагедии Уильяма Шекспира в постановке Галины Ждановой (премьера состоялась 6 марта 2011 года).

В 2012 году сыграл в театре Приют комедианта в спектакле "Шинель. Dress code" по повести Гоголя в постановке режиссера Тимофея Кулябина роль чиновника департамента.

Кино 
В кино начал сниматься в 2004 году, ещё будучи студентом, сразу обратив на себя внимание даже в небольших ролях.

Первой главной киноролью актёра стала роль Кирилла в молодёжном комедийном телевизионном сериале «Тронутые» (2005) режиссёра Анатолия Газиева.

Вскоре Дмитрий сыграл ряд ярких разноплановых ролей, снявшись в сериалах «Ментовские войны 3» (2006) в роли антифашиста Андрея Чегадаева, «Эра Стрельца 2» (2007) в роли Тимура Лазарука, в фильме режиссёра Александра Рогожкина «Игра» (2008) в роли футболиста Сергея Воронина. В 2008 году сыграл ещё одну главную роль, заметную в его карьере: в эксцентричной комедии Максима Паперника «Не родись красивым…» исполнил сразу две роли — бизнесмена Роберта Фрискина и бомжа Брони, в гротесковой манере.

С 2009 по 2010 годы снимался в многосерийном телесериале «Слово женщине» (253 серии) в роли Григория Жукова. В 2010 году на телевизионные экраны вышли ещё два сериала с участием Дмитрия Паламарчука, в которых он исполнил главные роли. Это сериалы «Клеймо» (роль Якова Шведова) и «Пятая группа крови» (роль Юрия Сабирова). В 2011 году актёр сыграл главную роль гвардии капитана спецназа на пенсии Олега Хорошова в художественном фильме «Оружие» режиссёра Александра Рогожкина.

Особо ощутимый успех у зрителей к Дмитрию Паламарчуку пришёл в 2014 году после выхода на экраны телесериала «Чужой», где актёр исполнил вторую главную роль Каштанова («Точа»). Наибольшую известность и любовь широкой публики Паламарчуку принесла роль криминального авторитета Фомы (Алексея Фомина) в сериале «Невский» (с 2016 года).

В числе самых ярких и известных ролей Паламарчука — роли в сериалах «Ленинград 46» (роль капитана милиции Анатолия Немезова) (2014),  «Такая работа» (главная роль капитан полиции Филиппов) (2014—2016), «Казнить нельзя помиловать» (главная роль Юрия Лаптева) (2017), «Последняя статья журналиста» (главная роль журналист Олег Верховцев) (2018), «Подсудимый» (главная роль Андрей Климов) и «Реализация» (главная роль - Андрей Красавец) (с 2019), после которых стало особо заметно, что Дмитрий Паламарчук является актёром широкого творческого диапазона, с яркой индивидуальностью, с мужской харизмой, который способен играть большие драматические роли. 

Кроме того, актёр работал над дубляжом американского сериала «Однажды в сказке» (2011 — …) и эпической фантастической драмы «Облачный атлас» (2012).

Личная жизнь 

Жена — Инна Анциферова (с 2011 года), актриса Театра Комиссаржевской.  Познакомились в 2009 году на съёмках сериала "Клеймо", где артисты исполняли ведущие роли. Инна старше Дмитрия на 5 лет.
 Дочь — Полина Паламарчук (8 января 2012 год).

Награды и номинации 

 В 2015 году «Национальная академия кинематографических искусств и наук России» выдвинула сериал на соискание премии в области кинематографии «Золотой орёл» в номинации «Лучший телевизионный сериал» за 2015 год, а Дмитрия Паламарчука — в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» за 2015 год
 в 2018 году в Санкт-Петербурге председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провёл в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации встречу с творческим коллективом сериала «Невский», наградив создателей проекта  и актёров Антона Васильева, Дмитрия Паламарчука и Андрея Гульнева медалями "За содействие".
 В 2019 году стал номинантом Международного телекинофорума "ВМЕСТЕ" в номинации "Актёр" 2019 года за роль майора полиции Андрея Красавца сериал "Реализация".
 В 2019  году вновь выдвинут на соискание премии в области кинематографии "Золотой Орел" 2019 года в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» за роль Андрея Климова сериал "Подсудимый".
 В 2020 году награждён главным Призом ХХII Московского Международного фестиваля детективных фильмов в номинации Лучший положительный "Герой" за роль Андрея Красавца в сериале "Реализация".
 Сериал "Последняя статья журналиста", в котором Дмитрий исполнял главную роль получил специальный приз «За оригинальное осмысление 90-х годов в России»  Международного телекинофорума "ВМЕСТЕ", также проекты "Реализация", "Подсудимый" вошли в шорт-лист "Золотой Орел" в номинации "Лучший телевизионный сериал более 10 серий" за 2019г.

Фильмография 
 —

Примечания 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Театр «Балтийский дом»
Персоналии:Театр на Литейном